Адо́льф-Шарль Ада́н, также иногда Ада́м ( ; 24 июля 1803, Париж, Франция — 3 мая 1856, Париж, Франция) — французский композитор эпохи романтизма, преподаватель, автор многочисленных опер, балетов, а также рождественской песни «O, Святая ночь». Сын композитора, пианиста и музыкального педагога Луи Адана. Член Института Франции с 1844 года.

Биография 
Адольф Адан родился в 1803 году в Париже. Его отец, Жан-Луи Адан, уроженец  Эльзаса, был преподавателем фортепиано в Парижской консерватории, его мать, Элизабет-Шарлотта-Жанна Коста — дочь доктора. В молодые годы Адан не проявлял интереса к музыке и готовился к карьере учёного. 

Учился в парижской Императорской консерватории музыки и декламации по классу органа у Франсуа Буальдьё. Успехи молодого композитора были столь значительны, что в 1825 году он получил Римскую премию.

Помогал своему учителю в работе над оперой «Белая дама», написав к ней увертюру, писал музыку к водевилям. В 1829 году сочинил первую одноактную оперу «Пётр и Екатерина» () на русский сюжет. Тесно сотрудничал с балетмейстером Филиппо Тальони и драматургом и либреттистом Артуром де Бопланом.

В 1833 состоялась премьера его балета «Фауст».

В конце 1830-х гг. работал в Санкт-Петербурге — сперва над постановкой своего балета «Дева Дуная» (1838), а потом над написанным специально для российской премьеры балетом «Морской разбойник» (1840).

По возвращении в Париж создал балет «Жизель» (1841) на либретто Теофиля Готье, утвердивший романтическое направление во французском балетном искусстве. 

Среди многих других балетов Адана наибольшее значение имеет одна из его последних работ — «Корсар» (1856). 

Адан — автор около 50 опер, из которых наибольшей популярностью пользовались «Почтальон из Лонжюмо» (; 1836); «Король из Ивето» (; 1842); «Калиостро» (; 1844); «Жиральда, или Новая Психея» (; 1850), «Если бы я был королём» (1852).

В 1846 году Адан, разругавшись с директором парижской Оперы, решил открыть собственный лирический театр (), для чего арендовал здание . Свою «Национальную оперу» () композитор, а теперь и театральный директор, намеревался посвятить новейшему французскому репертуару, однако в результате Революции 1848 года театр закрылся, и Адан на долгие годы оказался в долгах. 

С 1 октября 1848 года Адольф Адан стал профессором композиции и контрапункта в своей альма-матер — Императорской консерватории музыки и декламации. В числе его известных учеников композитор Жан Александр Фердинан Пуаз. 

В 1847 году Адан написал на слова  рождественскую песню Minuit, chrétiens («O, Святая ночь»). Впервые она прозвучала в , во время полуночной мессы в ночь на Рождество в исполнении оперной певицы Эмили Лоре (). «Рождественскую песнь» охотно приняли в католической церкви, и она быстро вошла в рождественские богослужения. Однако, когда церковные власти узнали, что музыку написал еврей, песня, которая уже стала излюбленным рождественским гимном, была единогласно отвергнута католической церковью Франции. Тем не менее, её продолжали исполнять, а несколько лет спустя она появилась в Америке, где стала чрезвычайно популярной.

В 1853 году композитор вдохнул вторую жизнь во французскую песню XV века «», использовав её в своей опере «Глухой» (Le Sourd ou L’Auberge pleine).

Адан обладал литературным талантом. В печати появлялись его фельетоны и статьи. В 1859 году в Петербурге на страницах «Театрального и музыкального вестника» были опубликованы фрагменты из воспоминаний композитора.

Избранные сочинения

Балеты 
«Корсар» 1856 год

"Жизель"

 Королевская академия музыки, театр Ле Пелетье
 «Жизель», либретто Теофиля Готье, Анри де Сен-Жоржа и Жана Коралли, хореография Жана Коралли и Жюля Перро; премьера состоялась 28 июня  года.
 «Гентская красавица», либретто Анри де Сен-Жоржа, балетмейстер Альбер; премьера состоялась 22 июня  года.
 «», либретто Адольфа де Лёвена, балетмейстер Жозеф Мазилье; премьера состоялась 11 августа  года.
 Театр Друри-Лейн, Лондон 
 «Мраморная красавица», балетмейстер Альбер; премьера состоялась 27 сентября  года (в октябре  года Артур Сен-Леон переставил балет в парижской Опере, использовав музыку Цезаря Пуни).

Оперы 
 Хижина (; 1834)
 Почтальон из Лонжюмо (; 1836)
 Король из Ивето (; 1842)
 Калиостро (Cagliostro; 1844)
 Тореадор (; 1849)
 Жиральда, или Новая Психея (; 1850)
 Если бы я был королём (; 1852)
 Нюрнбергская кукла (; 1852)
 Фальстаф (Falstaff; 1856)

Примечания

Ссылки 

 
 А. Адан на сайте belcanto.ru
 Адольф Адан биография

Академические музыканты Франции
Композиторы Франции XIX века
Оперные композиторы Франции XIX века
Балетные композиторы Франции XIX века
Композиторы-романтики
Выпускники Императорской консерватории музыки и декламации
Преподаватели Императорской консерватории музыки и декламации